Marià Aguiló i Fuster (Palma, 1825 - Barcelona, 1897), poeta, bibliògraf, bibliòfil, erudit i lingüista mallorquí.
 Marià Aguiló Aguiló (Palma 1907 - 1974), escriptor represaliat el 1936.